Deux navires de la Marine argentine ont porté le nom dARA Buenos Aires (ARA pour Armada de la República Argentina), en référence à la capitale argentine :
 l', un croiseur protégé en service de 1896 à 1932 ;
 l', un destroyer en service de 1938 à 1971.

Nom de bateau de la Marine argentine